Avital Sharansky (1950-), une célèbre refusenik, juive orthodoxe, qui lutte pendant des années pour la libération de son époux, Natan Sharansky.
 Natan Sharansky (1948-), un des plus célèbres opposants soviétiques, anti-communiste et sioniste, puis un homme politique et un écrivain israélien.
Homonymie de patronyme
Patronyme juif